Csősz, mezőőr
 Csősz, község Fejér megyében